Сезон 2008/09 — 94-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 17-й в Премьер-лиге, а также 103-й год со дня основания футбольного клуба.

Составы команд

Основной состав

Резервный состав

Молодёжный состав

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 24 100 000

Зима 

Общие расходы:  £ 500 000

Пришли в аренду

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 22 900 000

Зима 

Общие доходы:  £ 12 000 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы

Лето:  24 100 000

Зима:  500 000

Всего:  24 600 000

Доходы

Лето:  22 900 000

Зима:  12 000 000

Всего:  34 900 000

Прибыль

Лето:  1 200 000

Зима:  11 500 000

Всего:  10 300 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушел в аренду

|-
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб

Тренерский штаб 

|}

Другая информация 

|}

Соревнования

Товарищеские матчи

Кубок РЖД

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2008/09 — 17-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который длился с 16 августа 2008 года по 24 мая 2009 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

|}

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Группа A

Стадия плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2008/2009
Челси